Gruppe C ved EM i fodbold for kvinder 2017 består af Østrig, Frankrig, Island og Schweiz. Kampene spilles fra den 18. til den 26. juli 2017.

Hold

Stillingen

I kvartfinaler:
Vinderen af gruppe C går videre for at spille mod toerne fra Gruppe D.
Toerne fra gruppe C går videre for at spille mod vinderen af Gruppe D.

Kampe
Alle angivne tider er lokale (UTC+2).

Østrig vs Schweiz

Frankrig vs Island

Island vs Schweiz

Frankrig vs Østrig

Island vs Østrig

Schweiz vs Frankrig

Referencer

Eksterne henvisninger
Officiel hjemmeside

Gruppe C